Анастасьевский сельский совет () — входит в состав
Роменского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Анастасьевка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Анастасьевка 
 с. Закубанка 
 с. Новопетровка 
 с. Поповщина 
 с. Саханское 
 с. Световщина 
 с. Акимовичи

Примечания